Eidelberg ist

ein Familienname:
 Ludwig Eidelberg (1898–1970), österreichisch-US-amerikanischer Psychoanalytiker

ein Ortsname:
 Eidelberg (Lauterhofen), Ortsteil des Marktes Lauterhofen, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern